Paul Seelhoff ist der Name von

* Paul Seelhoff (Mathematiker) (1829–1896), auch: Paul Peter Heinrich Seelhoff, deutscher Mathematiker und Autor
 Paul Seelhoff (Schriftsteller) (1890 oder 1900–1946), deutscher Bauer und Schriftsteller